Saulnières (Ille-et-Vilaine) – francuska gmina w regionie Bretania
 Saulnières (Eure-et-Loir) – francuska gmina w Regionie Centralnym